Croce di Vittoria (The Victoria Cross) – film del 1912 diretto da Hal Reid
 Gentlemen (The Victoria Cross) – film del 1916 diretto da Edward J. Le Saint